Pique puede hacer referencia a:
 Pique (artillería),  columna de agua originada por el impacto de un proyectil o bomba.
 Pique (España), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pique (mascota), mascota oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1986.
 Pique (minería), perforación en forma vertical en la cual se puede descender en cabrias (ascensores) a profundidades de la tierra.
 Pique de proa, tanque estructural de un buque.
 Pique de Tamaya, antigua mina y respectivo poblado de la Región de Coquimbo, Chile.
 Pique macho, plato boliviano.
 pique o nigua, nombres alternativos de la pulga Tunga penetrans.